Live 2012 – album degli Area del 2012
 Live 2012 – album dei Coldplay del 2012
 Live! 2012 – album degli Steps del 2012